Михаи́л Косте́нко:
 Костенко, Михаил Владимирович (1912—2001) — советский и российский учёный-энергетик, член-корреспондент РАН.
 Костенко, Михаил Полиевктович (1889—1976) — советский электротехник, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Костенко, Михаил Фёдорович (1912—1995) — Герой Советского Союза.